Открытый чемпионат Женевы по теннису 2017 года () — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Женеве, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 21 по 27 мая на кортах Женевского теннисного клуба. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители турнира:
 одиночный разряд —  Стэн Вавринка
 парный разряд —  Стив Джонсон и  Сэм Куэрри

Общая информация 
Первым номером посева в одиночных соревнованиях стал действующий чемпион Стэн Вавринка (3-й в мире на тот момент). Швейцарец смог защитить прошлогодний титул на домашнем турнире, обыграв в финале теннисиста из квалификации Мишу Зверева. Для представителя Германии этот финал стал вторым в Туре и первым с 2010 года в одиночном разряде. В основном турнире принял участие один представитель России Андрей Кузнецов, который смог пройти в полуфинал, где проиграл общему победителю Вавринке.

В парном турнире в финал вышли первые и вторые номера посева. Победу одержали первые сеяные Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу, которые переиграли Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару. Прошлогодние чемпионы Стив Джонсон и Сэм Куэрри защищали свой титул и дошли до четвертьфинала, в котором проиграли Кабалю и Фаре.

Посев

Одиночный разряд

Парный разряд 

 1.  Рейтинг по состоянию на 15 мая 2017 года.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Стэн Вавринка обыграл  Мишу Зверева со счётом 4-6, 6-3, 6-3.
 Вавринка выиграл 3-й одиночный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зверев сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Роберта Фару со счётом 2-6, 7-6(9), [10-6].
 Ройер выиграл 2-й парный титул в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выиграл 2-й парный титул в сезоне и 31-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты одиночного турнира
 Результаты парного турнира
 Официальный сайт 
 

Швейцария
Теннис
Май 2017 года
2017